Позити́в — многозначный термин.

 Позитив (фотография) — окончательное изображение объекта в двухступенном фотографическом процессе.
 Позитив — нечто положительное, но в современных реалиях служит для упрощения речи и сокращения словосочетаний «положительные эмоции», «положительная энергетика», «положительный результат», или целых предложений.
 Позитив (музыкальный инструмент) — небольшой передвижной орга́н, получивший распространение в Европе в XIV—XVI вв.
 Позитив (певец) — украинский музыкант, певец и композитор, пишет музыку для групп «Время и Стекло» и «Mozgi», созданных под руководством Алексея Потапенко.

Примечания